Вирус је инфективни агенс.

Вирус може да се односи и на:
 Рачунарски вирус
 Вирус (албум)